Kressbronn und Kreßbronn sind Ortsnamen in Baden-Württemberg:

 Kressbronn am Bodensee, Gemeinde im Bodenseekreis 
 Kressbronn, ehemaliges Dorf, bis 1934 Ortsteil der damals noch selbständigen Gemeinde Nonnenbach
 Kreßbronn (Stimpfach), Weiler im Ortsteil Rechenberg der Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall

Siehe auch:

 Kraßbronn